Михаи́л Казако́в:
 Казаков, Михаил Владимирович (род. 1976) — российский оперный певец.
 Казаков, Михаил Евдокимович (1918—1989) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Казаков, Михаил Ильич (1901—1979) — генерал армии, Герой Советского Союза.
 Казаков, Михаил Кириллович (1887—1918) — участник борьбы за установление советской власти на Алтае.
 Казаков, Михаил Михайлович (род. 1957) — советский и российский историк, профессор, доктор исторических наук.
 Казаков, Михаил Николаевич (1920—1994) — подполковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Казаков, Михаил Сергеевич (род. 1988) — российский актёр.